Ripartitella är ett släkte av svampar. Ripartitella ingår i familjen Agaricaceae, ordningen Agaricales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Bildgalleri 

Basidiesvampar
Ripartitella